Чемпионат Океании по шоссейному велоспорту () — ежегодный чемпионат Океании по шоссейным дисциплинам велоспорта, проводимый под эгидой  (OCC).

Соревнования проводятся с 1995 года и состоят из групповой и индивидуальной гонки с раздельным стартом гонок среди мужчин и женщин в трёх возрастных категориях: элита, молодёжь U23 и юниоры U19.

Их цель дать возможность спортсменам набрать очки UCI и помочь в отборе в национальные команды на чемпионат мира.

Места проведения чемпионатов

Призёры

Мужчины 
Чемпионаты по групповым гонкам для элиты и U23 были объединены, за исключением 2009 года.

Чемпионаты по индивидуальным гонкам для элиты и U23 были объединены, за исключением 2009, 2011, 2013, 2014 и 2017 годов, когда гонщики U23 соревновались на более короткой дистанции, чем элитные гонщики. В 2007(1) (Хайден Джозефски), 2009(2) (Майкл Мэтьюс) и 2012 (Дамьен Хоусон) чемпионы U23 показали лучшее время, чем чемпионы элиты. Однако в это время гонщики U23 не имели права претендовать на титул чемпиона элиты — это правило было отменено UCI.

Женщины

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чемпионаты по велоспорту
Велогонки в Австралии
Велогонки в Новой Зеландии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1995 года